Ernesto Cortázar ist der Name folgender Personen:

* Ernesto Cortázar Sr. (1897–1953), mexikanischer Komponist, Schriftsteller, Schauspieler, Regisseur und Filmproduzent
 Ernesto Cortázar Jr. (1940–2004), mexikanischer Komponist und Pianist